Casimir III « le Grand » est roi de Pologne de 1333 à 1370.
 Casimir III est duc de Poméranie-Stettin de 1368 à 1372.
 Casimir III est duc d'Inowrocław de 1287 à 1314 et duc de Cujavie de 1314 à 1347/1350.